Correttore – cosmetico utilizzato per coprire inestetismi della pelle
Correttore – persona dedicata alla verifica e alla correzione di testi (la forma latina corrector indicava il correttore dei manoscritti copiati degli amanuensi) 
Nell'editoria tale figura professionale è indicata con il nome di correttore di bozze
Correttore ortografico – nell'editoria elettronica, un'applicazione informatica destinata alla correzione, in maniera semiautomatica, di errori ortografici o di battitura
Correttore – nei linguaggi tecno-scientifici, un dispositivo in grado di compensare il funzionamento di altri dispositivi in modo da impedire errori. Ad esempio: 
 correttore di coppia, in meccanica; 
 correttore di temperatura; 
 correttore di fase di tensioni elettriche alternate o, in generale, di segnali; 
 correttore di miscela, nei motori a carburazione; 
 correttore di quota, in aeronautica, un correttore di miscela in funzione dei parametri della quota raggiunta; 
 correttore di volumi, nella misurazione dei volumi di gas, è un apparecchio elettronico in grado, sulla base delle effettive variabili termodinamiche, di operare la correzione dei risultati di misura riportandone i valori al metro cubo standard 
Correttore – nell'Ordine dei Minimi, fondato da San Francesco di Paola, la figura di un superiore (c. dell'ordine, c. provinciale, c. locale) a cui la gerarchia affidava, tra gli altri, il compito di "correggere" i novizi
Correttore – in cancelleria, il termine indica una serie di oggetti di cancelleria, utilizzati per la correzione di testi, come il bianchetto
Correttore – forma rara, ortograficamente alternativa a corettore (co-rettore), figura ausiliara al rettore
Corrector – funzionario romano tardo-imperiale destinato all'amministrazione di una provincia